Stanisław Daniłowicz (zm. 1577)
 Stanisław Daniłowicz (zm. 1636)
 Stanisław Daniłowicz (aktor) (1906–1944)